Brusque est une ville de l’État de , au Brésil.
 Brusque est une commune de l'Aveyron, en France.

 Lucien Brusque (1919-1940), résistant français. 
 Nicolas Brusque, né le  à Pau, est un joueur de rugby à XV français.